Пётр Киселёв:
 Киселёв, Пётр Александрович (1909—1968) — советский футболист.
 Киселёв, Пётр Дмитриевич (1918—2004) — советский художник-постановщик.
 Киселёв, Пётр Осипович — кавалер четырёх крестов Св. Георгия.